

Patronyme 

 Charles Pricot de Sainte-Marie, qui fut colonel au 108e régiment d'infanterie
 Jean-Baptiste Evariste Charles Pricot de Sainte-Marie est un diplomate, archéologue et épigraphe français.
 Jean-Baptiste Evariste Marie Pricot de Sainte-Marie est un militaire et géographe français, père du précédent.

Homonymie de patronyme